w informatyce jest arkusz kalkulacyjny,
w poligrafii są:
 arkusz autorski,
 arkusz drukarski,
 arkusz wydawniczy,
w mowie potocznej najczęściej występuje jako określenie prostokątnego fragmentu sztywnego materiału (np. arkusz blachy, arkusz tektury).